Hirzegger ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Hirzegger (* 1976), österreichischer Naturbahnrodler
 Gerhard Hirzegger, österreichischer Naturbahnrodler